Sítio — todo e qualquer lugar ocupado por um determinado corpo
 Sítio arqueológico — local onde ficaram preservados testemunhos de atividades do passado histórico humano
 Site — também designado como website, sítio eletrônico (br) ou sítio eletrónico (pt) da Internet
 Sítio geológico
 Chácara
 Cerco (sítio militar)

Desambiguação